Влади́мир Заха́ров:
 Захаров, Владимир Александрович (1926—1977) — лауреат Сталинской премии.
 Захаров, Владимир Алексеевич (1950—2015) — советский футболист.
 Захаров, Владимир Анатольевич (рожд. 1960) — российский математик
 Захаров, Владимир Андреевич (род. 1936) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Захаров, Владимир Аполлонович (1915—1990) — полный кавалер ордена Славы.
 Захаров, Владимир Валерьевич (род. 1976) — подполковник, участник Второй чеченской войны, Герой Российской Федерации.
 Захаров, Владимир Григорьевич (1901—1956) — советский композитор.
 Захаров, Владимир Евгеньевич (род. 1939) — российский физик.
 Захаров, Владимир Иванович (в монашестве Иероним; 1897—1966) — епископ РПЦ, архиепископ Ростовский и Новочеркасский.
 Захаров, Владимир Ильич (род. 1952) — советский и российский аниматор.
 
 
 Захаров, Владимир Петрович (1903—1965) — советский оперный певец (баритон)
 Захаров, Владимир Юрьевич (род. 1967) — российский певец, композитор, аранжировщик и музыкальный продюсер.
 Захаров, Владимир Яковлевич (1954—2019) — советский и российский деятель культуры и искусства, художник-кукольник, робототехник.
 Примечания